

Свердловка — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Свердловка — село, Денисовський район, Костанайська область

Села в Україні (до 2016):
 Свердловка — колишня назва села Вільне, Кіровоградська область, Світловодський район
 Свердловка — колишня назва села Твердохлібове, Луганська область, Сватівський район, Нижньодуванська селищна рада
 Свердловка — колишня назва села Новоєгорівка, Луганська область, Сватівський район, Коломийчиська сільська рада
 Свердловка — колишня назва села Деснянське, Чернігівська область, Коропський район